Lindenes kan henvise til:
 Lindesnes (halvø) – en halvø som udgør Norges sydligste punkt på fastlandet
 Lindesnes kommune – en norsk kommune i Vest-Agder fylke som bl.a. omfatter halvøen Lindenes
 Lindesnesregionen – et distrikt i Vest-Agder fylke i Norge som omfatter Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal og Åseral kommuner
 Lindesnes fyr – Norges sydligste fyr beliggende på halvøen Lindenes